The Ultimate Collection је двоструки компилацијски албум македонске групе Леб и сол. Први ЦД садржи песме са албума издати за ПГП РТБ, док други ЦД садржи песме са албума издате за Југотон. Албум је објављен августа 2008. године у издању дискографске куће Croatia records.

Листа песама

Диск 1

Диск 2

Занимљивости 
Копија оригинала плакете за овај албум, налази се у загребачком кафићу Жера бар, чији је власник Дражен Жерић.

Референце 

Компилације 2008.
Албуми групе Леб и сол
Албуми издати за Croatia Records